La bataille d'Ausculum désigne trois batailles différentes. Deux anciennes cités de la péninsule italienne portent le nom d'Ausculum.

La première est Ascoli Satriano, un petit village des Pouilles au sud-est de l'Italie, où eurent lieu :
la bataille d'Ausculum (279 av. J.-C.) durant la guerre de Pyrrhus en Italie,
la bataille d'Ausculum (209 av. J.-C.) durant la deuxième guerre punique.

La seconde est sur la commune d'Ascoli Piceno, dans les Marches, où se produisit :
la bataille d'Asculum (89 av. J.-C.), bataille entre les Picéniens et Rome.

Ausculum